David Ford (político) irlandés (1951)
 David Ford (piragüista) canadiense (1969)
 David Ford (cantante) británico (1978)